Francesco Saverio Toppi (1925-2007) – arcivescovo cattolico italiano
Giove Toppi (1888-1942) – fumettista italiano
Niccolò Toppi (1607-1681) – storico e bibliografo italiano
Sergio Toppi (1932-2012) – fumettista e illustratore italiano